Главка — многозначное слово:

 Главка — персонаж древнегреческой мифологии.
 Главка — одно из имён Ипполиты, царицы амазонок.
 (288) Главка — довольно крупный астероид главного пояса, который был открыт 20 февраля 1890 года.
 Главка, Йозеф (1831—1908) — чешский архитектор и меценат. 
 То же, что глава